Села:
 Станківці — Івано-Франківська область, Долинський район
 Станківці — Львівська область, Стрийський район